Údolí může znamenat:
 údolí, tvar zemského povrchu
 ledovcové údolí neboli trog, typ údolí
 říční údolí, typ údolí
 uvala, typ údolí (krasové)
 žleb (skalní útvar), hluboké úzké údolí

Názvy částí obcí v Česku: 
 Údolí (Nekoř), část obce Nekoř v okrese Ústí nad Orlicí
 Údolí (Nové Hrady), část města Nové Hrady v okrese České Budějovice
 Údolí (Horní Krupá), část obce Horní Krupá v okrese Havlíčkův Brod
 Údolí (Obrataň), část obce Obrataň v okrese Pelhřimov
 Údolí (Loket), část města Loket v okrese Sokolov
 Údolí I, zakládaní sídelní jednotka města Horní Slavkov v okrese Sokolov, navazující na část Údolí města Loket
 Údolí (Srní), základní sídelní jednotka obce Srní v okrese Klatovy

Slovo údolí ve svém názvu dále obsahují tato sídla v Česku: 
 Krásné Údolí, obec v okrese Karlovy Vary
 Kryštofovo Údolí, obec v okrese Liberec
 Libavské Údolí, obec v okrese Sokolov
 Dolní Údolí, část obce Zlaté Hory v okrese Jeseník
 Černé Údolí, část obce Benešov nad Černou v okrese Český Krumlov
 Horní Údolí, část obce Zlaté Hory v okrese Jeseník
 Janské Údolí, část obce Brloh v okrese Český Krumlov
 Krásné Údolí (Černošín), část obce Černošín v okrese Tachov
 Mariánské Údolí (Horní Jiřetín) část města Horní Jiřetín v okrese Most
 Mariánské Údolí (Hlubočky), část obce Hlubočky v okrese Olomouc
 Nové Údolí, zaniklá osada v okrese Prachatice u obce Stožec
 Terčino údolí, rozsáhlý krajinný park z konce 18. století u Nových hradů.

Slovo údolí dále obsahují názvy:
v kultuře 
 Údolí vlků, turecký film (2006)
 Údolí včel (film), český film (1967)
 Údolí včel, historický román (1975) Vladimíra Körnera
 Naušika z Větrného údolí, japonský komiks a animovaný film
v zahraniční topografii
 Údolí Aosty neboli Valle d'Aosta, autonomní oblast na severozápadě Itálie
 Kašmírské údolí neboli Kašmír, území v Himálaji
 Křemíkové údolí neboli Silicon Valley, část pobřeží na jihu Kalifornie v USA

Související články 

 Dolina
 Rokle
 Soutěska
 Strž, Vráž

Externí odkazy